Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6-1, 3-6, 7-6(5).

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (finale)
 Marija Šarapova (campionessa)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)

 Ai Sugiyama (primo turno)
 Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Jelena Janković (primo turno)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2005